Чемпионат мира по кёрлингу на колясках среди смешанных пар 2022 проводился в городе Лохья (Финляндия) на арене Kisakallio Sports Institute c 30 апреля по 5 мая 2022 года.. Турнир проходил впервые.

В чемпионате принимали участие 18 команд.

Чемпионом стала сборная Швеции (Sabina Johansson / Marcus Holm), победившая в финале сборную Венгрии (Rita Sarai / Viktor Beke). Бронзовые медали завоевала сборная Норвегии (Рикке Иверсен / Руне Лорентсен).

Официальный хештег чемпионата: #WWhMDCC2022 .

Формат турнира 
На первом, групповом этапе, команды разбиваются на 2 группы (A, B) по 9 команд, где играют между собой по круговой системе в один круг. Команды ранжируются по количеству побед, при равном количестве побед у двух команд они ранжируются по результату матча между собой, у трёх и более команд — по количеству побед в матчах между этими командами, при равном количестве — по среднему значению тестовых бросков в дом (ТБД, , в сантиметрах, выше располагается команда с меньшим значением). Затем 6 команд (3 лучшие из каждой группы) проходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: два четвертьфинала (в них встречаются «наперекрест» команды, занявшие в группах 2-е и 3-е места), полуфиналы (в них встречаются победители четвертьфиналов с командами, занявшими в группах 1-е места), матч за 3-е место и финал. В итоговой классификации команды, не попавшие в плей-офф, ранжируются по месту занятому в группе, а при одинаковом месте в группе — по ТБД (DSC).

Все матчи проводятся в 8 эндов.

Время начала матчей указано местное (UTC+2).

Составы команд 

 «НТ» — национальный тренер

Групповой этап 

Группа A

Группа B

  Проходят в плей-офф (1-е место — в полуфиналы, 2-е и 3-е место — в четвертьфиналы)
 «W» — техническая победа; «L» — техническое поражение

Плей-офф 

«PP» — «пауэр плэй», см. :en:Power play

Четвертьфиналы 
4 мая, 20:00

Полуфиналы 
5 мая, 10:00

Матч за 3-е место 
5 мая, 16:00

Финал 
5 мая, 16:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
  
 
 Видео (YouTube-канал «Curling Finland»):

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2022
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2022
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2022
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2022
 Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2022

2022
Международные соревнования по кёрлингу в Финляндии
Спорт в Финляндии в 2022 году
Международные спортивные соревнования в Лохье
Апрель 2022 года
Май 2022 года
Кёрлинг